Склад збірної Англії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Англія
Англія 2014